Кейт Элизабет Гейз (; род. 18 февраля 1990 года, Малгрейв, штат Виктория, Австралия) — австралийская профессиональная баскетболистка, выступающая за команду женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ) «Саутсайд Флайерз». На драфте ВНБА 2014 года не была выбрана ни одним из клубов. Играет в амплуа разыгрывающего защитника. Двукратная чемпионка женской НБЛ (2015, 2016).

В составе национальной команды Австралии принимала участие на чемпионате мира среди девушек до 19 лет 2007 года в Братиславе.

Ранние годы 
Кейт Гейз родилась 18 февраля 1990 года в городе Малгрейв, штат Виктория, в известной спортивной семье. Её отец Марк представлял мужскую сборную Австралии на чемпионате мира 1982 года и провёл 182 встречи в Национальной баскетбольной лиге в 1983–1991 годах, её мать Мишель О'Коннор стала чемпионкой женской НБЛ в составе команды «Сидней Флэймз», а её дедушка Тони Гейз был тренером женской сборной Австралии на чемпионате мира 1967 года в Чехословакии. Также связана кровными узами с легендами австралийского баскетбола, Эндрю Гейзом (двоюродный дядя), членом Зала славы ФИБА с 2013 года, и его отцом, Линдси Гейзом (двоюродный дедушка), членом Зала славы ФИБА с 2010 года и Зала славы баскетбола с 2015 года.

Профессиональная карьера

Карьера в национальной сборной

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте fiba.com
 Профайл на сайте sportstg.com
 Профайл на сайте wnbl.basketball
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте smcgaels.com

Баскетболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по баскетболу
Игроки «Таунсвилл Файр»
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки «Саутсайд Флайерз»